El nombre Húrin puede hacer referencia a varios personajes ficticios creados por el escritor J. R. R. Tolkien:
 Húrin, protagonista de la novela Los hijos de Húrin;
 Húrin, Senescal de Gondor durante el reinado de Minardil;
 Húrin I, quinto Senescal Regente de Gondor; y
 Húrin II, decimocuarto Senescal Regente de Gondor.